Music of the Spheres — álbum de Ian Brown (2002)
Music of the Spheres — álbum de Coldplay (2021)

Ou ainda:
 Música das esferas